Haines se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur Haines
 Henry Haselfoot Haines
 Richard Wheeler Haines
 William P. Haines